Перават Сангпотират (; также известный как Крист (); род. 18 октября 1995 года, Бангкок, Таиланд) — тайский актёр, певец и ведущий. Наиболее известен по роли Артита в сериале «Сотус» (2016).

Биография 
Перават Сангпотират родился 18 октября 1995 года в Бангкоке, Таиланд. Окончил Вторую школу Сатривиттхая и экономический факультет Университета Касетсарт.

Фильмография

Кино

Телевидение

Дискография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Таиланда